Haneder steht für:

 Hermann Haneder (* 1952), Eisenbahner und niederösterreichischer Arbeitnehmervertreter 
 Haneder (Gemeinde Schönau), Ortsteil von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich